Wechsungen ist der Name folgender Orte:

 Großwechsungen, Ortsteil von Werther im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Kleinwechsungen, Ortsteil von Werther im Landkreis Nordhausen, Thüringen

sowie folgender Personen:
 Walther Schulze-Wechsungen, Politiker